Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sjeng Schalken che ha battuto in finale Marcelo Ríos 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (finale)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Assente

 Albert Costa (semifinali)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Magnus Norman (primo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1997